

Изменения в новом сезоне 
С сезона ДТМ 2006 года квалификация начала проводиться по системе на выбывание, аналогично Формуле-1: после первой части (15 минут) остаются 16 гонщиков, после второй (10 минут) — 8. С учётом неудачного опыта Ф-1 последний отрезок был сокращён до 7 минут.

Не добившись существенных успехов в борьбе с Мерседесом и уступив дебютанту Ауди, в конце 2005 года принял решение об уходе Опель. Материнская компания Дженерал Моторс терпела серьёзные убытки и сокращала затраты на автоспорт. Вместе с Опелем ушел и многие его пилоты — чемпион 1996 г. Мануэль Рейтер и чемпион 2002 г. Лоран Айелло. Мерседесу и Ауди пришлось увеличить число выставляемых автомобилей с 8 до 10, за счет машин 2004 г. выпуска. Ожидался дебют Ровера, даже была построена пара машин, но банкротство компании положило конец этим планам.

Завоевав титул чемпиона ушел из команды Гари Паффет, переведенный на тестерскую работу в МакЛарен-Мерседес.
Из ушедшего Опеля в Ауди перешел Хайнц-Харальд Френтцен.
В состав заводской команды был переведен канадец Бруно Спенглер. Однако для того, чтобы дать ему новую машину, в команду Persson, выступавшую на машинах годичной давности, был переведен бывший гонщик Ф1 и звезда серии — Жан Алези, чем тот был крайне недоволен, ведь гонщики на неновых машинах практически не имели шансов вести борьбу за титул. После долгого перерыва в пелетоне вновь появились женщины-пилоты — в ТМЕ, выступающую на двухлетних Ауди, пришла из длинных гонок Ванина Икс, а в Мюкке, выступающую на двухлетних же Мерседес, из Формулы Рено пришла Сюзи Стоддарт. TME Колина Коллеса испытывала проблемы с пилотским составом и в напарниках Ванины Икс побывало сразу 4 гонщика.

Специалисты «формульных» гонок Хаккинен и Грин никак не могли адаптироваться к силуэтам ДТМ, претендентом от Мерседес стал Бернд Шнайдер, завоевавший пятый титул в Ле-Мане, за одну гонку до финала сезона. Неожиданно высоко финишировал Бруно Спенглер, одержавший две победы и занявший второе место по итогам сезона.

Календарь и победители

Положение в чемпионате 

 Начисление очков: 10-8-6-5-4-3-2-1.

Ссылки 
 Официальная страница ДТМ
 Статистика нового ДТМ от speedsport-magazine.com

Сезоны DTM